Макена има више значења:
 Макена (Вашингтон)
 Макена (Хаваји)